

Codici 
 MMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mbala (Zambia)

Altro
mmq – errata abbreviazione del millimetro quadrato la cui forma corretta è mm²